Convergence nationale :
Convergence nationale - Kwa Na Kwa,  parti politique centrafricain ;
Front de convergence nationale,  parti politique au Guatemala.